est un film muet américain réalisé par Henry King, sorti en 1920.

Synopsis 
Timothy Webb est déshérité par son père, qui lui reproche son mode de vie insouciant. En bleu de travail, Tim part travailler dans l'usine que son père a légué à son oncle, et y devient plombier. Il rejoint le syndicat et découvre que Nicholas Schonn, un bolchevik opportuniste qui fait semblant d'être en accord avec les ouvriers, est en train de fomenter une agitation sociale, aidé en cela par la féministe Elsa Smolski. En faisant croire qu'il rejoint leurs rangs, Tim déjoue les plans de Schonn qui voulait escroquer de  $ l'héritière Sylvia Kingston, et gagne par la même occasion l'amour de Sylvia. Celle-ci lui offre alors le chèque, qui utilise l'argent pour racheter l'usine de son père et, après avoir augmenté tous les employés, prouve son mérite et parvient à rejeter les fauteurs de troubles hors de l'usine.

Fiche technique 
 Titre original : 
 Réalisation : Henry King
 Photographie : Victor Milner
 Production : Jesse D. Hampton 
 Société de production : Jesse D. Hampton Productions
 Société de distribution : Robertson-Cole Distributing Corporation
 Pays d’origine : 
 Langue : anglais 
 Format : Noir et blanc - 35 mm - 1,37:1 - Muet
 Genre : drame
 Durée : 6 bobines 
 Dates de sortie :  : juin 1920

Distribution 
 H. B. Warner : Timothy Webb
 Kathryn Adams : Sylvia Kingston
 Sam De Grasse : Nicholas Schonn
 Evelyn Selbie : Elsa Smolski
 William Elmer : Jim Baker
 Percy Challenger : Roger Webb
 Thomas Persse : Peter Hines
 J.P. Lockney : Thomas Empey

Liens externes 
 
  Fiche du film sur le site de TCM
  Fiche du film sur le site Silent Era

Film américain sorti en 1920
Film dramatique américain
Film américain en noir et blanc
Film muet américain
Film réalisé par Henry King